Fagerhult (Bohuslän), een plaats in het Zweedse landschap Bohuslän
 Fagerhult (Småland), een plaats in het Zweedse landschap Småland
 Fagerhult (Västergötland), een plaats in het Zweedse landschap Västergötland

Zie ook 
 Skånes-Fagerhult